Les Archives d'État sont des services d'archives conservant les archives des services centraux d'un État souverain. Ce terme est donc généralement le synonyme d'Archives nationales.
Toutefois, dans certains pays, le terme désigne des services d'archives de subdivisions territoriales de l'État. 

 En Italie, les  sont l'équivalent des Archives départementales françaises.
 En Espagne, les archives d'État () sont les services d'archives publics qui relèvent de l'État central.
 En Suisse, certaines archives cantonales sont appelées « archives d’État ». 

Archives publiques